Полибинское — топоним в России:

 Полибинское — муниципальное образование в составе Дорогобужского района Смоленской области.
 Полибинское — озеро на западе Тверской области, Торопецкий район.